Remote Control, termine inglese che in italiano significa telecomando, può riferirsi a:

Cinema 
La banda dei fantasmi (Remote Control), regia di Nick Grinde, Edward Sedgwick e Malcolm St. Clair (1930)
 Videokiller (Remote Control) – film del 1988 diretto da Jeff Lieberman

Letteratura 
 Controllo a distanza (Remote Control) – romanzo di Andy McNab del 1997
 Delitto al rallentatore (Remote Control) – romanzo di Harry Carmichael, n. 1160 de Il Giallo Mondadori
 La donna ombra (Remote Control) – romanzo di Kenneth Royce, n. 1273 di Segretissimo

Musica 
 Remote Control – singolo dei The Clash del 1977, dall'album The Clash
 Remote Control – singolo dei The Reddings del 1980
 Remote Control – traccia dell'album First Tape dei The Lucksmiths del 1993
 Remote Control – traccia dell'album Hello Nasty dei Beastie Boys del 1998
 Remote Control – singolo degli Hurricane No. 1 del 1999
 Remote Control – traccia dell'album TP.3 Reloaded di R. Kelly del 2008

Televisione 
 Remote Control – programma televisivo di MTV
 Remote Control – episodio di The Zeta Project
 Ricatto criminale (Remote Control) – episodio della seconda stagione di Flashpoint